ifu – codice ISO 639-3 della lingua mayoyao ifugao
 IFU – unità a campo integrale
 IFU – International fruit and vegetable juice association
 IFU, Investeringsfonden for Udviklingslande – fondo di investimento statale per i paesi in via di sviluppo istituito nel 1967 con sede a Copenaghen, in Danimarca
 IFU, International Football Union – ex federazione sportiva di calcio indipendente dalla FIFA con sede a Guimarães in Portogallo
 IFU, Institut français d'urbanisme – ex istituto di ricerca nell'ambito dell'urbanistica; fu attivo dal 1969 al 2015 con sede a Parigi, in Francia
 IFU, Institutet för försäkringsutbildning – istituto di formazione professionale in ambito assicurativo con sede a Stoccolma, in Svezia
 IfU, Institut für Unternehmenskybernetik – istituto di ricerca nell'ambito della cibernetica fondato nel 1988 con sede ad Aquisgrana, in Germania
 I.F.U. – singolo di Usher, pubblicato nel 2012, incluso nell'edizione deluxe dell'album Looking 4 Myself